Ферт има више значења:
 Ферт (Ајдахо), је град у америчкој савезној држави Ајдахо
 Ферт (Небраска), је град у америчкој савезној држави Небраска
 Колин Ферт, енглески глумац
 Ферт ов Форт, естуар реке Форт